Het ATP-toernooi van Newport 2010 (met de officiële naam Campbell's Hall of Fame Championships 2010) werd van 5 tot en met 11 juli gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van de International Tennis Hall of Fame in de Amerikaanse plaats Newport.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Schema enkelspel
 Schema dubbelspel

Newport
ATP-toernooi van Newport